Otec Sergij (Отец Сергий) – film del 1918 diretto da Jakov Protazanov
 Otec Sergij (Отец Сергий) – film del 1978 diretto da Igor' Talankin